Pomorisac ist der Familienname folgender Personen:

 Danica Pomorisac (1928–2009), jugoslawische Schauspielerin
 Dean Pomorisac (* 1988), österreichischer Handballspieler